Ben Sim (ur. 30 lipca 1985 w Cooma) – australijski biegacz narciarski, zawodnik klubu Canberra Alpine Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ben Sim pojawił się w 4 sierpnia 2001 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w australijskiej miejscowości Perisher Valley, gdzie uplasował się na pozycji 3. na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 17 stycznia 2004 roku w Novym Měście, gdzie uplasował się na pozycji 71. na dystansie 15 km stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas PŚ w Beitostølen 21 listopada 2009, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 30 pozycji, jednocześnie osiągając najlepszy wynik w Pucharze Świata.

Jego żona Sami Kennedy-Sim to reprezentantka Australii w narciarstwie dowolnym

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Sim nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1988
Australijscy biegacze narciarscy